Ме́са-Ве́рде ( от  — «зелёный стол»):
 Меса-Верде — географический регион в США, часть плато Колорадо.
 Меса-Верде — национальный парк на территории этого региона.
  — статистически обособленная местность в округе Риверсайд штата Калифорния, США.

См. также 
  — боевой корабль ВМС США, десантный транспорт-док типа «Сан-Антонио».